Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale, ritiro)
 Bill Scanlon (semifinali)

 Rolf Gehring (secondo turno)
 Sandy Mayer (finale)
 Terry Moor (secondo turno)
 Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1981